Jüdischer Friedhof Bullay steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Bullay)
 Neuer jüdischer Friedhof (Bullay)